Chronów peut désigner en Pologne :

 Chronów, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Chronów, village de la voïvodie de Mazovie